

Барронетт — місто, штат Вісконсин
 Барронетт — переписна місцевість в окрузі Беррон, штат Вісконсин

Див. також 
 Баронет